Демидково:

Населённые пункты 
 Демидково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Демидково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Демидково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Демидково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Демидково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Демидково — деревня в Добрянском районе Пермского края.

См. также 
 Демид
 Демидки
 Демидово